Ein key generator (wörtlich Schlüsselgenerator) bezeichnet zwei verschiedene Arten von Programmen:

 in der Kryptologie ein Programm um Passwörter zu erstellen, siehe Key generator (Kryptologie)
 im Warez-Bereich ein Programm, das Seriennummern oder Freischaltungscodes erstellt, siehe Key generator (Warez)